Софья (София) Урусова:
 Урусова, Софья Александровна (в замужестве княгиня Радзивилл; 1804—1889) — светская красавица, фрейлина, фаворитка Николая I. 
 Урусова, Софья Васильевна (в замужестве Волконская; в монашестве Сергия; 1808—1884) — игуменья Московского Вознесенского монастыря.